Self — ключове слово деяких мов програмування, синонім this.
 Self (мова програмування) — названа на честь вищезгаданого ключового слова.
 «Self» — американський журнал.